Атаханов — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Атаханов, Камиль Атаханович (1930—2019) — киргизский советский врач-фтизиатр.
 Атаханов, Меред Сердарович (1914—1987) — советский туркменский режиссёр. Народный артист Туркменистана.
 Атаханов, Нуритдин Мухамбеткалиулы (1905—1974) — казахский советский актёр. Народный артист Казахской ССР.
 Атаханов, Шамиль Есенжанович (род. 1948) — киргизский политик и государственный деятель
 Атаханов, Эргаш Исабаевич — ч.-корр. Уз. ССР и АМН СССР